Franco Uncini – pilota motociclistico italiano
 Giuseppe Uncini – scultore e pittore italiano